Татра — чеський виробник карет, вагонів та автомобілів.
 Татра — правитель гунських та булгарських племен, який правив приблизно у 500 році.

Див. також 
 Татри